Ústava může znamenat:

 ústava – nejvyšší základní zákon státu,
 Ústava – Platónův dialog, řec. Politeia, lat. Republica
 apoštolská konstituce – papežský dokument
 římská ústava

Související články 
 Seznam ústav podle zemí
 Konstituce
 Ústavní soud
 Konstitucionalismus

Externí odkazy